Wehrt ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Wehrt, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Rudolf van Wehrt, Pseudonym von Hans Rudolf Berndorff (1895–1963), deutscher Journalist und Schriftsteller

Wehrt steht für:

 August Wehrt (Verlag), eine deutsche Druckerei und Verlag

Siehe auch:
 Wert
 Werth
 Weert (Begriffsklärung)
 Weerth